Vitrolles (Hautes-Alpes)
Vitrolles (Bouches-du-Rhône)
ook:
Vitrolles-en-Luberon, Vaucluse

Daarnaast ook:
Kanton Vitrolles, in het Franse Arrondissement Istres